Chuadanga (stad), een stad in Bangladesh
 Chuadanga (zila), een district in Bangladesh